

Arte 
 Lillà – dipinto a olio su tela (73x92 cm) realizzato nel 1889 da Vincent van Gogh
 Lillà al sole – dipinto a olio su tela (50x65 cm) realizzato nel 1873 da Claude Monet

Botanica 
 Lillà – nome comune del genere Syringa

Colori 
 Lilla – colore della gamma del viola

Geografia 

 Lilla – capoluogo dell'Alta Francia
 Arrondissement di Lilla – suddivisione amministrativa francese, situata nel dipartimento del Nord e nella regione dell'Alta Francia

 Lilla – frazione di Ronco Canavese in provincia di Torino

 Lilla – frazione di Montblanc nella provincia di Tarragona

 Lilla Edet – città nella contea di Västra Götaland

Persone 
 Vincenzo Lilla (1837-1905) – filosofo, giurista e sacerdote italiano

Sport 
 LOSC Lille – squadra di calcio della città francese di Lilla, conosciuta in italiano come Lilla

Trasporti
 Linea Lilla – linea 5 della metropolitana di Milano, identificata con questo colore

Pagine correlate 
Lille (disambigua)

Altri progetti